МНМ — аббревиатура, которая может означать:
 Мифы народов мира (энциклопедия).
 МНМ — команда по реслингу, см. :en:MNM.
 Метод наименьших модулей.
 “MNM Detailing” - студия детейлинга